Yenki kan syfta på följande orter i Kina:

Yanji, en stad i Jilin-provinsen;
Yanqi, ett autonomt härad i Xinjiang.

WP:Projekt Kina